Амелија може бити:
 Амелија (поремећај)
 Амелија (Терни), насеље у округу Терни, Италија